Coccinella är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Coccinella ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Coccinella

ko:무당벌레속